Xuanzong kan verwijzen naar verschillende Chinese keizers
 Tang Xuanzong (685-762), keizer van de Tang-dynastie
 Tang Xuānzong (810-859), keizer van de Tang-dynastie
 Jin Xuanzong (1163-1224), keizer van de Jin-dynastie (1115-1234)
 Xuande (1398-1435), keizer van de Ming-dynastie met als postume titel Xuanzong
 Daoguang (1782-1850), keizer van de Qing-dynastie met als postume titel Xuanzong